, artiste arménien ;
 Alexander Arzumanyan (1959- ), personnalité politique arménienne ;
  (1976- ), acteur, humoriste, scénariste et producteur arménien ;
 Robert Arzumanyan (1985- ), footballeur arménien ;
 Vladimir Arzumanyan (1998- ), chanteur arménien.

Voir aussi 
  (1916–2001), architecte arménien.

Patronyme arménien